де Хэвилленд DH.60 «Мос» ( — «Мотылёк») — британский двухместный биплан, выпускавшийся в  годах de Havilland Aircraft Company. Один из первых массово выпускавшихся самолётов.

В 1930 году известная британская женщина-авиатор Эми Джонсон на самолёте DH.60G «Джипси Мос» G-AAAH «Джейсон» за 19 дней совершила перелёт длиной 17 700 км из Великобритании в Австралию, став первой женщиной, в одиночку преодолевшей этот маршрут. В 1934 году Джин Баттен на другом «Джипси Мос» побила рекорд Эми Джонсон, совершив такой же перелёт за 14 дней и 22 часа.

Модификации 

 DH.60 Cirrus Moth Прототип и первые серийные самолёты, оснащены двигателем ADC Cirrus мощностью 60 л. с. (45 кВт). Построено 8 предсерийных и 31 серийный самолёт.
 DH.60 Cirrus II Moth (Hermes Moth) Появившаяся в 1927 году модификация с форсированным двигателем Cirrus Hermes мощностью 105 л. с. (78 кВт), отличался увеличенным размахом крыльев уменьшенным расстоянием между нижним и верхним крылом. Построено 32 самолёта
 DH.60 Genet Moth Модификация с радиальным двигателем Armstrong Siddeley Genet. Построено 6 самолётов.
 DH.60G Gipsy Moth Модификация с двигателем de Havilland Gipsy I мощностью 100 л. с. (75 кВт).
 DH.60GII (Gipsy II Moth) Модификация с двигателем de Havilland Gipsy II мощностью 120 л. с. (89 кВт).
 DH.60X Вариант с X-образными расчалками шасси (X-образно расчаленные шасси устанавливались на все самолёты начиная с модификации DH.60M).
 DH.60L Люксовая модификация с более широкой дверью кабины и увеличенным багажником за задней кабиной. Так же отличалась характерной для 1930-х годов двухцветной окраской фюзеляжа.
 DH.60M Moth (Metal Moth) Модификация с фюзеляжем, имеющим металлический силовой набор и полотняную обшивку. Несмотря на увеличившийся, по сравнению со стандартным фанерным фюзеляжем, вес, металлический фюзеляж был более удобным в обслуживании и стал стандартом для всех последующих модификаций.
 DH.60T (Moth Trainer) Учебно-тренировочный вариант Metal-Gipsy Moth. Изменена система расчалок крыла для облегчения доступа в переднюю кабину для военных летчиков с надетыми парашютами. Построено 2 прототипа и 47 серийных самолётов.

Общее количество выпущенных самолётов Gipsy I и Gipsy II: de Havilland Aircraft Company — 595 шт., Morane-Saulnier (Франция) — 40 шт., Moth Corporation (США) — 18 шт., Larkin Aircraft Supply (Австралия) — 32 шт.

 DH.60GIII Moth Модификация с двигателем de Havilland Gipsy III. Построено 57 самолётов.
 DH.60GIII Moth Major В 1934 году начиная с 58-го DH.60GIII обозначения двигателя Gipsy III изменилось на Gipsy Major, соответственно изменилось обозначение самолёта. Производство завершено в мае 1935 года, выпущено 96 самолётов, ещё один, последний Moth Major был построен Технической школой де Хэвиленда, таким образом общее количество выпущенных DH.60GIII составило 154 шт.
 DH.60T (прототип Tiger Moth) 8 прототипов учебно-тренировочного самолёта со стреловидным крылом. Из-за существенных изменений, внесенных в конструкцию, серийные самолёты получили собственное обозначение de Havilland DH.82 Tiger Moth.

Тактико-технические характеристики (DH.60G Gipsy Moth)

Примечания

Ссылки 
 

Самолёты De Havilland
Учебные самолёты
Бипланы